Женская Лига чемпионов УЕФА 2012/13 — 4-й розыгрыш Женской Лиги чемпионов УЕФА и 12-й турнир в истории трофея. Победителем турнира впервые стал немецкий «Вольфсбург», в финале обыгравший действующего обладателя приза — французский «Лион».

Расписание жеребьёвок и матчей 

Источник: uefa.com

Участники 
Представительство стран в розыгрыше определялось таблицей коэффициентов УЕФА, учитывавшей выступления команд в последние пять лет.

От участия в турнире отказался Люксембург, впервые в розыгрыше участвовал чемпион Черногории. Норвегия обошла Исландию в рейтинге УЕФА и получила право заявить для участия две команды.

Результаты

Квалификационный раунд 
Жеребьёвка квалификационного раунда состоялась 28 июня 2012 года. Команды были разбиты на восемь групп. Победители групп и две лучших команды, из числа занявших вторые места, квалифицировались в 1/16 финала.

Группа 1 

Матчи группы прошли в Словении

Группа 2 

Матчи группы прошли в Сербии

Группа 3 

Матчи группы прошли на Мальте

Группа 4 

Матчи группы прошли в Словакии

Группа 5 

Матчи группы прошли в Боснии и Герцеговине

Группа 6 

Матчи группы прошли на Кипре

Группа 7 

Матчи группы прошли в Македонии

Группа 8 

Матчи группы прошли в Финляндии

Сравнение команд, занявших вторые места в группах 
Две лучших команды квалифицируются в 1/16 финала. При сравнении не учитываются результаты матчей против команд, занявших последние места в группах.

Плей-офф

Сетка

1/16 финала 
Жеребьёвка состоялась 23 августа 2012 года. Первые матчи прошли 26 и 27 сентября, ответные — 3 и 4 октября 2012 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 31 октября и 1 ноября, ответные — 7 и 8 ноября 2012 года.

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на rsssf.com

2012 год в женском футболе
2013 год в женском футболе
Сезоны Лиги чемпионов УЕФА среди женщин